

Таблица призёров
Чемпионат Ивановской губернии

Год             1-е место                              2-е место

1921     «Томна» Кинешма

1922     «Томна» Кинешма

1923     «Томна» Кинешма

1928     Иваново-Вознесенск           «Томна» Кинешма

Примечания 

Спорт в Ивановской области
Региональные футбольные турниры России